Markus steht für:
 Markus (Evangelist), Evangelist
 Markus (Vorname), Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Markus (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Markus (Musiker), deutscher Popsänger

Siehe auch:
 Marcus
 Markos